Terror (latinul formidilosus, terror = ijedtség, rettegés, rémület) a nyílt erőszak alkalmazása rémület, rettegés kiváltása céljából.
 Terror amerikai hardcore punk együttes.
 Terror Dan Simmons 2007-ben megjelent regénye
 Terror Dan Simmons regényéből készített, 2018-ban sugárzott amerikai televíziós sorozat